Lamballe
Lamballe
Cantone di Lamballe
Principato di Lamballe
principessa di Lamballe